

Miejscowości w Polsce 
 Józin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Rybno 
 Józin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Repki

Miejscowości na Ukrainie 
 Józin – wieś w  obwodzie chmielnickim, w rejonie krasiłowskim
 Józin – wieś  w obwodzie winnickim, w rejonie czerniweckim.

Przypisy